279-я стрелковая Лисичанская Краснознамённая дивизия — воинское соединение Вооружённых сил СССР в Великой Отечественной войне. Период боевых действий: с 29 сентября 1942 года по 9 мая 1945 года.

История

Формирование 
Сформирована как 279-я стрелковая дивизия (2-го формирования) из частей 59-й отдельной стрелковой бригады в июне-августе 1942 года в районе г. Балахна Горьковской области.

В действующей армии 
С сентября 1942 года в составе 43-й армии Калининского фронта, впервые вступает в бой 26 ноября на озере Сапшо, в декабре 1942 года дивизия вела боевые действия под городом Белый, освобождая из окружения особый Соломатинский корпус.

По выполнению боевой задачи под городом Белый, в конце 1942 года, дивизия выведена из боёв в резерв ставки ВГК, пополнена личным составом и в первой половине января 1943 года перевезена по железной дороге под Сталинград.
Под Сталинградом дивизия вошла в состав 3-й гвардейской армии Юго-Западного фронта, выполняла боевую задачу отражения попыток группы немецких армий «Дон» деблокировать 6-ю армию Паулюса и 4-ю танковую армию врага, окружённых в Сталинграде.

В начале февраля дивизия вступила на территорию Украины у с. Давыдово-Никольское и участвовала в освобождении города Ворошиловграда (Луганск). Далее дивизия продолжила вести наступательно-оборонительные бои в районах г. Горск — г. Славяносербск и вышла на восточный берег реки Северский Донец в районе г. Лисичанска, где дивизия с 3 марта по 2 сентября 1943 года вела ожесточённые оборонительные бои. Наиболее кровопролитными бои были в районах п. Тошковка и п. Белая Гора Лисичанского (ныне Попаснянский район).

В период с 17 по 23 июля при форсировании р. Северский Донец и в последующих тяжёлых сражениях подразделения дивизии потеряли убитыми и ранеными больше половины личного состава.
2 сентября 1943 года воины дивизии в составе 32-го стрелкового корпуса освободили г. Лисичанск от немецко-фашистских захватчиков.

Приказом Верховного Главнокомандующего от 08.09.1943 года в ознаменование одержанной победы отличившейся в боях за овладение Донбассом и г. Лисичанском 279-й стрелковой дивизии присвоено почётное наименование «Лисичанская».

С конца января 1944 года 279-я дивизия сражалась в составе 51-й армии. Участвовала в Крымской наступательной операции.

За успешные боевые действия при освобождении Симферополя и проявленный героизм Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 апреля 1944 года была награждена орденом Красного Знамени с присвоением наименования «Краснознамённая».

7 мая 1944 года дивизия в составе 4-го Украинского фронта принимала участие в штурме Севастополя. Город был освобождён 9 мая, а уже 13 мая весь Крым снова стал советским. На Сапун-горе был установлен Обелиск освободителям Крыма, в их числе названа и 279-я стрелковая дивизия.

После освобождения Крыма дивизия была переброшена в Прибалтику и вошла в состав 51-й армии 1-го Прибалтийского фронта. С июля по август 1944 года дивизия в составе 1-го гвардейского корпуса, а с сентября 1944 года и до конца войны в составе 10-го стрелкового корпуса.

С участием 279-й стрелковой дивизии были освобождены Шяуляй, Митава (Елгава) и порт Паланга.

1001-й стрелковый полк Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15.10.1944 года за эту операцию награждён орденом Суворова III степени и удостоен наименования «Шавлинский».

За успешное выполнение задания по освобождению города Митавы дивизия в пятый раз получила благодарность Верховного Главнокомандующего, а 1003-й и 1005-й стрелковые полки Указом Президиума Верховного Совета СССР были награждены орденом Красного Знамени, отдельный 574-й сапёрный батальон — орденом Красной Звезды, 831-й артиллерийский полк удостоен наименования «Митавский».

В марте 1945 года дивизия в составе 2-го Прибалтийского фронта, с апреля в составе Ленинградского фронта.

Закончила дивизия войну в районе Приекуле, участвуя в боевых действиях по блокированию Курляндской группировки войск противника.

В послевоенный период 
После войны директивой Верховного Главнокомандующего от 17 августа 1945 года 279-я стрелковая Лисичанская Краснознамённая дивизия направлена на постоянную дислокацию в Еланские лагеря Уральского военного округа.

 В мае 1946 года переформирована в 23-ю отдельную стрелковую Лисичанскую Краснознамённую бригаду.
 12 сентября 1953 года переформирована в 61-ю механизированную Лисичанскую Краснознамённую дивизию.
 25 апреля 1957 года переформирована в 44-ю танковую Лисичанскую Краснознамённую дивизию.
 С 1 октября 1960 года переформирована в 44-ю учебную танковую Лисичанскую Краснознамённую дивизию. Камышлов 
 С декабря 1987 года дивизия переформирована в окружной учебный центр подготовки младших военных специалистов.
 В июне 1998 года в результате преобразования созданы 44-я танковая Лисичанская Краснознамённая дивизия Министерства обороны Российской Федерации (кадр) и 473-й окружной учебный Лисичанский Краснознамённый центр подготовки младших специалистов.

Состав 
(в годы войны)
 1001-й стрелковый полк
 1003-й стрелковый полк
 1005-й стрелковый полк
 831-й артиллерийский полк
 428-й отдельный истребительно-противотанковый дивизион
 378-я отдельная разведывательная рота
 574-й отдельный сапёрный батальон
 727-й отдельный батальон связи
 285-й отдельный медико-санитарный батальон
 268-я (208-я) отдельная рота химзащиты
 449-я автотранспортная рота
 391-я полевая хлебопекарня
 861-й дивизионный ветеринарный лазарет
 1998-я полевая почтовая станция
 448-я полевая касса Госбанка

Подчинение 
 в составе 9-й резервной армии, 43-й армии Калининского фронта, 41-й армии Калининского фронта, 3-й гвардейской армии Юго-Западного фронта, 69-й армии 4-го Украинского фронта, 51-й армии 1-го Прибалтийского фронта

Командование

Командиры дивизии 
 Мухин, Герасим Васильевич (с 13 июня 1942 по 14 декабря 1942 года), генерал-майор;
 Попов, Иосиф Иванович (с 19 декабря 1942 по 26 января 1943 года), генерал-майор;
 Мухин, Герасим Васильевич (с 27 января 1943 по 9 марта 1943 года), генерал-майор;
 Колчигин, Богдан Константинович (с 10 марта 1943 по 3 мая 1943 года), генерал-майор;
 Потапенко, Владимир Степанович (с 4 мая 1943 по 30 августа 1944 года), генерал-майор;
 Сиванков, Алексей Иванович (с 31 августа 1944 по 9 мая 1945 года), полковник;
 …
 Полянский, Николай Иванович (с января по август 1946 года), генерал-майор;
 …

Заместители командира дивизии 
 …
 Русаков, Николай Александрович (с января по декабрь 1944 года), полковник
 …

Начальники штаба дивизии 
 подполковник Блинов, Михаил Александрович
 полковник Смирнов
 подполковник Козьминых, Александр Лаврентьевич
 полковник Котик, Борис Львович

Награды и наименования 

Награжденные части дивизии:
 1001-й стрелковый Шавлинский ордена Суворова полк
 1003-й стрелковый Краснознамённый полк
 1005-й стрелковый Краснознамённый полк
 831-й артиллерийский Митавский полк
 574-й отдельный сапёрный ордена Красной Звезды батальон

Отличившиеся воины дивизии 
За годы войны 10 тысяч воинов за проявленные на полях сражений героизм и мужество награждены орденами и медалями. 
Четверо из них стали Героями Советского Союза:

  Бирюков, Григорий Иванович, старший лейтенант, командир 2-й стрелковой роты 1001-го стрелкового полка.
  Дуб, Григорий Моисеевич, старший сержант, помощник командира стрелкового взвода 2-го стрелкового батальона 1001-го стрелкового полка.
  Плетнёв, Пётр Фёдорович, майор, командир батареи 76-мм пушек 1001-го стрелкового полка.
  Хаджиев, Константин Ильич, старший лейтенант, командир стрелкового взвода 8-й стрелковой роты 1001-го стрелкового полка.

 Кавалеры ордена Славы трёх степеней.

 Асташкин, Анисим Герасимович, старшина, помощник командира взвода 378 отдельной разведывательной роты.
 Гончаров, Леонид Александрович, старшина, помощник командира взвода 378 отдельной разведывательной роты.

Память 
 5 мая 1970 года на центральном проспекте Лисичанска был открыт мемориальный комплекс (архитектор Н. Г. Иванченко). На постаменте — танк Т-34, прибывший в Лисичанск своим ходом из расформированной военной части.
 В память об освобождении города Лисичанск и Донбасса установлен мемориальный комплекс «Привольнянский плацдарм».

Примечания

Литература 
 Корзников А. И. «Дороги огневые», 1977 (О боевом пути 279 СД второго формирования в Великой Отечественной войне)

Ссылки 
 Справочник на сайте клуба «Память» Воронежского госуниверситета
 Перечень № 5 стрелковых, горнострелковых, мотострелковых и моторизованных дивизий, входивших в состав действующей армии в годы Великой Отечественной войны
 279-я стрелковая Лисичанская дивизия
 
 № 5 «Стрелковые, горно-стрелковые, мотострелковые и моторизованные дивизии»

Калининский фронт
Юго-Западный фронт (Великая Отечественная война)
1-й Прибалтийский фронт
2-й Прибалтийский фронт
Стрелковые дивизии СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1942 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1957 году